Ladislao I d'Ungheria – re d'Ungheria dal 1077 alla morte
Ladislao I di Polonia – principe della Grande Polonia dal 1296 e re di Polonia dal 1320
Ladislao I di Napoli noto anche come Ladislao d'Angiò-Durazzo – re di Napoli e detentore dei titoli di re di Gerusalemme, re di Sicilia, conte di Provenza e Forcalquier (1386-1414), e dei titoli di re d'Ungheria (1390-1414) e principe d'Acaia (1386-1396)